Molpadia granulosa är en sjögurkeart som beskrevs av Ludwig 1893. Molpadia granulosa ingår i släktet Molpadia och familjen Molpadiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjögurkor
granulosa